Weinstraße 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Weinstraße 3 (Burrweiler), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Burrweiler
 Weinstraße 3 (Deidesheim)
 Weinstraße 3 (Wachtendonk), siehe Liste der Baudenkmäler in Wachtendonk